Kid Kool and the Quest for the Seven Wonder Herbs, в Японии известная как  — двухмерный платформер на приставку NES/Famicom. Разработана в 1988 году фирмой Vic Tokay.

Сюжет 

Вы некий мальчик по имени Kool, которого позвал за помощью тяжело заболевший король страны. Единственный способ его вылечить - это достать для него 7 целебных растений.

Геймплей 

Кул умеет очень быстро бегать, высоко прыгать. Но враги могут его убить с одного касания. Чтобы победить врагов, нужно 2 раза прыгнуть на них. Если достаточно разогнаться, можно три раза пройтись по воде, как камень-«лягушка». Уровни выполнены не только в горизонтальном, но и в вертикальном скроллинге.

Предметы 

Все предметы спрятаны в кустах, чтобы их достать нужно пробежаться на скорости мимо них.

 Wicky — пушистый зверёк, которого Кул носит с собой и использует в качестве оружия — он метает его во врагов и они мгновенно умирают. При этом, держа в руках Wicky, персонаж может выжить при касании с врагом, но при этом теряет своего зверька.
 Time UP — дополняет время игры.
 Time Down — отнимает время игры.
 Time STOP — останавливает время игры на несколько секунд.
 Potion — даёт временную неуязвимость.
 Woodoo Doll — деревянный человечек, очищает экран от врагов.
 Shadow 1UP — дополнительная жизнь.

В игре также есть скрытый предмет (денежный мешок), который даёт вам 1 попытку в бонусном этапе.
Самый редкий скрытый предмет — золотой кубок, его можно найти на уровне 5-3, в самом конце, на последней вертикальной пружине. Он сбрасывает время игры на 0:00:00.

Враги 
Есть 2 основных видов врага которые отличаются цветом. Красного цвета враги падают в пропасть, а Желтые/Зелёные перед пропастью разворачиваются.

Боссы 
Боссы в игре встречаются каждый 3-й акт уровня, их всего 3 вида. Чтобы их победить, нужно прыгать на пружину. В последующих уровнях эта пружина при нажатии будет двигаться, чтобы усложнить вам игру.

 Giant Wicky - Тот самый зверёк, который вы держите в руках. Он больше, чем сам персонаж, его движение это 2 раза прыжок и остановка. Не очень сложный враг. Встречается 1,4,6-х уровнях.
 Robot - Робот, ходит за вами и подпрыгивает. Чтобы его победить, нужно прыгать на него самого, т. к. пружина это его шея. Встречается на 2 и 7 уровне.
 Dino - Динозавр, ходит и подпрыгивает в длину, отходя назад. Встречается 3 и 5 уровнях.

Концовки 

В игре есть 4 различных концовок.

 Плохая: Если игрок пройдёт игру больше, чем за 3:01:00. Персонаж приходит, но не успевает. Король скончался.
 Средняя: Пройти игру за 2:01:00-2:59:00. Персонаж получит мешок денег в качестве вознаграждения.
 Хорошая: Пройти игру за 1:01:00-2:00:00. Персонаж также получит сундук с бриллиантами и руку принцессы. Персонажа назначат на высший пост.
 Превосходная: Игроку нужно закончить игру меньше чем за 0:59:59. Персонаж получит сундук с бриллиантами и руку принцессы, а также, в будущем, сможет стать Королём.

Интересные факты 

 В игре использовался инновационный, по тем временам, скроллинг (камера на уровне двигается не только вправо, но и вверх и вниз), а также имеется смена дня и ночи, в зависимости от времени.
 Движок игры напоминает Sonic Engine.
 В игре есть устройство как  : «Вертикальные пружины» если прыгнуть на них вертикально сверху, то вы получите 8 жизней и очень высоко подпрыгните.
 Если у вас есть Wicky, а вы его бросили и коснулись врага, то вы умрёте.
 Среди игроков бытует мнение, что данная игра — это клон «Марио». На самом деле, игра не имеет ничего общего с «Марио» - у неё свой сюжет и особенности, а в чём-то она даже превосходит "Марио".
 На Sega Master System есть игра под названием Psycho Fox, как и Kid Kool разработанная компанией Vic Tokai. Она очень похожа на данную игру, но имеет другой сюжет и управление. На Sega Mega Drive / Genesis имеется своя игра, под названием «Decap Attack», разработанная всё той же Vic Tokai.

Ссылки 
 
 Оригинальная версия игры «Kid Kool» онлайн, версия для Dendy

Компьютерные игры 1988 года
Платформеры
Игры для NES
Сайд-скроллеры